Па́вел Петро́вич У́ткин:
 Уткин, Павел Петрович (1808—1852) — российский медальер, академик.
 Уткин, Павел Петрович (1920—1990) — советский живописец и педагог.